La Saint-Valentin désigne généralement la fête des amoureux mais désigne également :
 Saint-Valentin, une municipalité du Québec en Montérégie ;
 Saint-Valentin, une commune française du département de l'Indre.
 Saint-Valentin, série de timbres-poste.
 Passo di San Valentino, col de Saint-Valentin, col de montagne en Italie.

Voir aussi 
 Sankt Valentin
 
 
 
 
 

Homonymie de toponyme